Número ordinal
Ou ainda:
Milésimo — o mil angular, uma unidade de medida angular
Milésimo — a moeda fraccionária do dinar tunisino

Localidades

Millesimo

1000